Solacolu se poate referi la:

 Solacolu, o localitate în județul Călărași, Muntenia, România

 Nume de familie
 Barbu Solacolu (1897-1976), poet, memorialist, industriaș, funcționar public și sociolog român
 Șerban C. Solacolu (1905-1980), academician român, inginer chimist
 Paul Solacolu (1925-2012), inginer hidrotehnician român, specialist în gospodărirea apelor

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera S

Toponime românești
Nume de familie românești